52 puede referirse a:

 Cincuenta y dos (52), número natural que sigue al 51 y precede al 53.
 El año 52 d. C. del siglo I.
 El año 52 a. C.
 52 (2006-2007), publicación de DC Comics.